Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Richmond:

  – brigantino varato nel 1798 e radiato nel 1801
  – sloop-of-war varato nel 1860 e radiato nel 1919.
  – incrociatore leggero della classe Omaha, varato nel 1921 e radiato nel 1945